De eerste editie van het Aziatisch kampioenschap hockey voor mannen werd in 1982 gehouden in het Pakistaanse Karachi. Het toernooi met 7 deelnemers werd gehouden van 12 tot en met 19 maart. Het thuisland werd kampioen nadat het in de laatste speelronde India met 4-1 versloeg. In eerste instantie zou het toernooi in Lahore worden gespeeld, maar vanwege aanhoudende zware regenval werd op het laatste moment uitgeweken naar Karachi.

Het toernooi werd tevens een eerbetoon aan de Indiase-Pakistaanse hockeyspeler Ali Dara die op 16 januari 1981 was overleden. Hij was een initiatiefnemer bij de totstandkoming van het Aziatisch hockeykampioenschap. Dara won voor Brits-Indië op de Olympische Zomerspelen 1936 goud en hij werd twaalf jaar later met Pakistan vierde. 

Topscorer werd de Pakistaan Hasan Sardar met 16 doelpunten.

Voorronde 
Eind 1980 werden voorronden gehouden om het deelnemersveld te bepalen.

Oostelijke zone
In de oostelijke zone speelden in Singapore vijf landen om drie plaatsen op de eindronde.

 Westelijke zone
De wedstrijden werden gespeeld in Sri Lanka. De deelnemende landen zijn nog niet nader bekend.

Eindronde 

Japan was gekwalificeerd maar trok zich terug. De overige zeven landen speelden een keer tegen elkaar. De eindstand van deze groep was tevens de eindstand van het toernooi.

Eindrangschikking

Hockey in 1982
Aziatisch kampioenschap hockey